Tiefenwinkel bezeichnet:

 einen Ortsteil (Weiler) der ehemaligen Glarner Gemeinde Mühlehorn
 einen Vertikalwinkel